В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1975, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1975 року, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Маріанну Сіміонеску 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Грір Стівенс (чвертьфінал)

 Маріанна Сіміонеску (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA New Jersey